Okrug peut désigner :
Okrug ou Okroug, un terme utilisé dans les certains États d'Europe de l'Est pour désigner un type de subdivision administrative ;
Okrug, une mucipalité de Croatie située dans le comitat de Split-Dalmatie.